Aquesta és una llista d'estrelles notables de la constel·lació de la Quilla, ordenades per ordre decreixent de brillantor.

La designació de Bayer d'aquesta constel·lació va ser assignada quan formava part de la constel·lació de la Nau d'Argos. Quan es va fraccionar en la Quilla, la Vela i la Popa s'hi varen conservar les lletres gregues, cosa que fa que aquesta constel·lació no tingui l'alfabet grec sencer. Per exemple, com que l'estrella Gamma la té la Vela, no la té la Quilla.

Notes

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Referències 
 
 
 
 

Quilla